In viaggio contromano (The Leisure Seeker) – romanzo di Michael Zadoorian del 2009
 Ella & John - The Leisure Seeker (The Leisure Seeker) – film del 2017 diretto da Paolo Virzì